Штатслига A 1950/1951 () — 40-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 26 августа 1950 года и закончился 10 июня 1951 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1950/1951 на rsssf.com 
 Сезон 1950/1951 на сайте austriasoccer.at 

1950/1951
Спорт в Австрии в 1950 году
Спорт в Австрии в 1951 году
Австрия
Австрия